Koshi steht für:

 Kōshi (jap. ), eine japanische Stadt
 Provinz Koshi (Japan) (jap. ), eine ehemalige japanische Provinz
 Koshi (Fluss), ein Fluss in Nepal und Indien
 Provinz Koshi, eine nepalesische Provinz
 Koshi (Zone), ehemalige Verwaltungszone in Nepal
 Koshi (Sunsari), Landgemeinde (Gaupalika) im Distrikt Sunsari in der Provinz Koshi in Nepal
 Koshi (Budō) (jap. ), der Begriff Hüfte bzw. Beckenbereich im Budō (japanische Kampfkünste) 

Koshi ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhiro Koshi (* 1964), japanischer Skeletonfahrer
 Naomi Koshi (* 1975), japanische Politikerin